Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1960/61.

1/16 финали 

 И двата отбора са изключени от турнира

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори: Иван Ранков (59), Никола Цанев (69), Иван Колев (71)
 Съдия: П. Джонев

 ЦДНА: 1. Георги Найденов, 2. Кирил Ракаров, 3. Манол Манолов, 4. Стоян Кошев, 5. Панталей Димитров, 6. Никола Ковачев, 7. Иван Ранков, 8. Никола Цанев, 9. Панайот Панайотов, 10. Димитър Якимов, 11. Иван Колев
 Спартак: 1. Христо Вълчанов (72 - Христофор Панчев), 2. Бисер Димитров, 3. Илия Кирчев, 4. Спиридон Филипов, 5. Благой Янев, 6. Никола Живков, 7. Любен Костов, 8. Христо Николов, 9. Петко Петков, 10. Иван Филипов, 11. Стефан Стефанов

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6